Јасон може да се односи на:

 Јасон, грчка митологија
 Апостол Јасон
 Јасон (првосвештеник)
 Јасон (стрип)